Станковцы (Ивано-Франковская область) — село в Долинском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Станковцы (Львовская область) — село в Николаевском районе Львовской области Украины.